Красное дерево:

 Красное дерево — древесина некоторых видов деревьев, имеющая красные и коричневатые тона
 «Красное дерево» — российский рэп-проект Михаила Краснодеревщика
 «Красное дерево» — дебютный альбом этого проекта
 «Красное дерево» — американский фильм 1975 года
 «Красное дерево» — повесть советского писателя Бориса Пильняка